Touchet (CDP), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'Estat de Washington
 Formació Touchet, dipòsits al·luvials representats a la conca del riu Colúmbia a l'estat de Washington (EUA)
 Marie Touchet (Orleans, 1549 - París, 1638), cortesana francesa, amant de Carles IX de França
 Notre-Dame-du-Touchet, municipi al departament de la Manche (regió de Normandia, França)
 Riu Touchet, afluent del riu Walla Walla al sud-est de Washington als Estats Units